Anežka Württemberská (Pauline Louise Agnes von Württemberg; 13. října 1835 – 10. července 1886) byla německá šlechtična a spisovatelka vystupující pod pseudonymem Angela Hohenstein.

Rodina 
Vévodkyně Anežka se narodila v Karlsruhe jako nejmladší dítě Evžena Württemberského a jeho druhé manželky Heleny Hohenlohe-Langenburské.

Anežka založila mnoho nadací a institucí, které nesly její jméno.

Manželství a potomci 
Anežka se 6. února 1858 v Karlsruhe provdala za Jindřicha XIV. z mladší rodové linie Reussů. Měli spolu dvě děti:

 1. Jindřich XXVII. z Reussu (10. 11. 1858 Gera – 21. 11. 1928 tamtéž), kníže mladší linie Reussů v letech 1913 až 1918, od roku 1927 hlava rodu Reussů
 ⚭ 1884 Elisa Hohenlohe-Langenburská (4. 9. 1864 Langenburg – 18. 3. 1929 Gera)
 2. Alžběta z Reussu (27. 10. 1859 Gera – 23. 2. 1951 Laubach)
 ⚭ 1887 Hermann ze Solms-Braunfels (8. 10. 1845 Düsseldorf – 30. 8. 1900 Braunfels)

Díla 
 Helene (1867)
 Aus schönen Stunden. Acht Bilder (1878)
 Der Segen der Grossmutter (1880)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 13. října
Narození v roce 1835
Úmrtí 10. července
Úmrtí v roce 1886
Württemberské vévodkyně
Reussové
Ženy